Jan Badura (1898–1966) – polski robotnik, działacz robotniczy
 Jan Badura (1907–1975) – piłkarz, reprezentant Polski
 Jan Badura] (ur. 1950) – polski duchowny luterański, w latach 2001-2011 radca duchowny konsystorza